Park Avenue steht für:
 Buick Park Avenue, Automodell der US-amerikanischen Marke Buick
 Park Avenue (Magazin), ehemalige deutsche Monatszeitschrift
 Park Avenue (Manhattan), Straße in New York City
 Park Avenue (Stadion), Stadion in Bradford